Shuaibu ist der Nachname von:
 Abdullahi Shuaibu (* 1985), nigerianischer Fußballschiedsrichter
 Habibu Shuaibu, nigerianischer Politiker